Etchegoyen puede referirse a:
 Etchegoyen, apellido vasco.
 Etchegoyen, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.

Otros términos relacionados 
 Echegoyen